Ільчишин — українське прізвище.

 Ільчишин Артем Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ільчишин Андрій Ярославович (* 1981) — український футболіст.
 Ільчишин Василь Васильович — (нар. 1982) — український педагог, історик, науковець, археолог.
 Ільчишин Леонід Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ільчишин Олександр Михайлович (1989—2016) — загиблий солдат Збройних Сил України, учасник Війни на сході України.

Примітки 

Українські прізвища